Mihambo ist der Familienname folgender Personen:

 Bo-Boliko Lokonga Monse Mihambo (1934–2018), kongolesischer Politiker
 Malaika Mihambo (* 1994), deutsche Leichtathletin